Pamet heißen folgende Orte:

 Pamet (Gemeinde Altlengbach), Ortschaft in Altlengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Pamet (Gemeinde Haibach), Ortschaft in Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Pamet (Gemeinde Vorchdorf), Ortsteil von Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Pamet-Filmtheater in Berlin-Schöneberg, 1949–1962